Большой Сардек () — село в Кукморском районе Республики Татарстан России.

Административный центр Большесардекского сельского поселения.

География 
Расстояние до Кукмора — 23 километра.

В центре села протекает речка Сардек.

Климат 
Климат средне-континентальный. Среднегодовая температура .

Население 

Численность населения села, согласно Всероссийской переписи населения (2010), составляет 1019 человек.

Национальный состав 
Национальный состав села — татары

История

Происхождение названия 
Татарский учёный Шигабутдин Марджани происхождение слова «Сардек» связывает со словами «Сары-тау», «Сары-дак-Сардыг-Сардык-Сардек». Учёный Г.Саттаров полагает, что своё название село получило от растения сныть (татарское сарда), которое росло на территории села в больших количествах.

Основание села 
Предположительно деревня Большой Сардек была основана до 1550—1552 годов. В эти годы деревня располагалась на месте нынешней деревни Старый Бурец Кировской области.

На территории Кировской области 
На территории современной деревни Старый Бурец Кировской области предки селян жили предположительно до 1552 года, до взятия Казани Иваном Грозным. После разгрома Казанского ханства царь Иван Грозный запретил татарам жить на берегах больших рек. Жители вынуждены были покинуть обжитые места и переселиться в более укромные территории. Переселившись из Старого Бурца, они расположились рядом с деревней Янгулово.

Переселение на современные территории 
В 1700 году по неизвестным причинам предки селян покидают земли рядом с деревней Янгулово и переселяются на территорию, где расположена современная деревня Большой Сардек.

Переселившись на новое место, примерно 300 лет назад, жители деревни приняли ислам. Судя по сделанным записям бывшего муллы села Габдрахмана Бахтиярова, первая мечеть в селе была построена в 1715 году.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859—1873 годов», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Большой Сардык 2-го стана Малмыжского уезда Вятской губернии. Располагалась при речках Бурце и Сардынке, по правую сторону Елабужского почтового тракта, в 33 верстах от уездного города Малмыжа и в 27 верстах от становой квартиры в казённом селе Поляны (Вятские Поляны). В деревне, в 206 дворах жили 1448 человек (732 мужчины и 716 женщин), были 2 мечети, китаичная фабрика.

Открытие школы 
В 1912 году здесь была основана первая школа, в числе первых педагогов данной школы значился близкий друг великого татарского поэта Габдуллы Тукая Сагит Сунчалай.

Дальнейшая история школы 
Одним из первых в республике Большесардекская средняя школа реорганизована в татарскую школу-лицей.

1990 год — за плодотворную работу в деле обучения и воспитания школа стала лауреатом премии имени Каюма Насыри.

1994 год — включена в состав 100 лучших школ России.

1998 год — на базе лицея открыта гимназия с организацией классов естественно-математического, филологического и социально-гуманитарного направлений.

2004 год — признана школой века.

2006 год — гимназия — победитель конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерский пункт
 Детский сад
 Гимназия
 Дом культуры

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131219181244/http://kukmor.tatarstan.ru/rus/info.php?id=182241 — МО «Большесардекское СП»

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кукморского района
Населённые пункты, основанные в 1678 году